Trubnikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Kusma Petrowitsch Trubnikow (1888–1974), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Wjatscheslaw Iwanowitsch Trubnikow (1944–2022), russischer Journalist, Politikwissenschaftler und Diplomat

Siehe auch:
 Marija Wassiljewna Trubnikowa (1835–1897), russische Publizistin, Frauenrechtlerin und Feministin